Caracu peut faire référence à :

Race bovine 
 Caracu, race bovine du Brésil.

Botanique 
 Xanthosoma caracu, espèce de plante comestible du genre Xanthosoma et de la famille des Araceae originaire des Antilles.

Marque 
 , bière du Brésil.